Biberbrunnen heißen Brunnen in folgenden Orten:

 Biberbrunnen (Berlin), im Rosengarten des Volksparks Humboldthain im Bezirk Mitte von Berlin; siehe Brunnenübersicht im Ortsteil Wedding
 Biberbrunnen (Dessau-Roßlau), am Funkplatz im Stadtteil Dessau, kreisfreies Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Biberbrunnen (Heilbronn), beim Haus Unterlandstraße 2 im Stadtteil Biberach, kreisfreies Heilbronn, Baden-Württemberg 
 Biberbrunnen (Stuttgart), am Bezirksrathaus Wilhelm-Geiger-Platz 10 im Stadtbezirk Stuttgart, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg; siehe Kunst im öffentlichen Raum in Stuttgart
 Biberbrunnen (Weyer), am Haus Marktplatz 17 in Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich; siehe